Ханой:
 Ханой — столица Вьетнама.
 Ханой — аэропорт совместного базирования.
 Ханой — гоночная уличная трасса в городе Ханое.
 «Ханой» — бывший вьетнамский футбольный клуб.
 «Ханой» — вьетнамский футбольный клуб.
 (7816) Ханой — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.
 «Ханой Хилтон» — вьетнамская тюрьма, располагавшаяся в Ханое.
 «Ханой» — бывший кинотеатр в московском районе Ясенево.